L'église Sainte-Colombe de Cases-de-Pène peut désigner :
 L'église paroissiale Sainte-Colombe de Cases-de-Pène, église située dans le village de Cases-de-Pène (Pyrénées-Orientales, France) ;
 l'ancienne église Sainte-Colombe de Cases-de-Pène, une église médiévale en ruines située à l'ouest du village.